Пе́дер Бенгт Карл Лангенскьо́лд Фо́льке (; ) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

 (2012).

Играет в основном на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (2012), серебро (2011), бронза (, , ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швеции